Trzęsienie ziemi w Kalifornii – lista poważniejszych trzęsień ziemi, powyżej 7 w skali Richtera, które nawiedziły amerykański stan Kalifornia oraz Półwysep Kalifornijski.

 1857: Trzęsienie ziemi w Kalifornii – trzęsienie ziemi w hrabstwie Monterey, 9 stycznia 1857, 7,9 w skali Richtera;
 1872: Trzęsienie ziemi w Kalifornii – trzęsienie ziemi w okolicach Lone Pine w hrabstwie Inyo, 26 marca 1872, 7,4 do 7,9 w skali Richtera;
 1892: Trzęsienie ziemi w Kalifornii – trzęsienie ziemi w amerykańskim stanie Kalifornia (głównie w hrabstwie San Diego) oraz w meksykańskim stanie Kalifornia Dolna, 24 lutego 1892, 7,1-7,2 w skali Richtera;
 1906: Trzęsienie ziemi w San Francisco – trzęsienie ziemi w San Francisco, 18 kwietnia 1906;
 1952: Trzęsienie ziemi w Kalifornii – trzęsienie ziemi w hrabstwie Kern, 21 lipca 1952, 7,3 w skali Richtera;
 1989: Trzęsienie ziemi Loma Prieta – trzęsienie ziemi w Oakland w hrabstwie Alameda, 17 października 1989, 7,1 w skali Richtera;
 1992: Trzęsienie ziemi w Petrolii – trzęsienie ziemi w okolicach Petrolii w hrabstwie Humboldt, 25-26 kwietnia 1992, 7,2 w skali Richtera;
 1992: Trzęsienie ziemi w Landers – trzęsienie ziemi w okolicach Landers w hrabstwie San Bernardino, 28 czerwca 1992, 7,2 w skali Richtera;
 1999: Trzęsienie ziemi w Kalifornii – trzęsienie ziemi w okolicach Barstow w hrabstwie San Bernardino, 16 października 1999, 7,1 w skali Richtera;
 2009: Trzęsienie ziemi w Zatoce Kalifornijskiej – trzęsienie ziemi w Zatoce Kalifornijskiej, odczuwalne w meksykańskich stanach Kalifornia Dolna, Kalifornia Dolna Południowa i Sonora, 3 sierpnia 2009, 6,9-7,0 w skali Richtera;
 2010: Trzęsienie ziemi w Kalifornii Dolnej – trzęsienie ziemi w meksykańskim stanie Kalifornia Dolna, 4 kwietnia 2010, 7,2 w skali Richtera;
 2019: Trzęsienie ziemi w Ridgecrest (en) – trzęsienie ziemi w okolicach Ridgecrest w hrabstwie Kern, 5 lipca 2019, 7,1 w skali Richtera;

Zobacz też 

 
 The Earthquake Blend

Przypisy